De Crem est un patronyme flamand dérivé de Kramer (marchand) en passant par le wallon.

Variantes
 de Crem, Crem, De Crem
 Crême, Crème, Creme
 Decraim, De Krem, Decrême, Decrem, Decreme, De Creem
 Criem, de Criem
 Decrenne

 Nicolas de Crem (né en 1990), pilote automobile belge.
 Pieter De Crem (né en 1962), homme politique belge néerlandophone,

Patronyme flamand